Fagon est un patronyme et un odonyme.

Patronyme 

 Guy-Crescent Fagon (1638-1718), médecin français, père des deux suivants ;
 Antoine Fagon (1665-1742), évêque français, fils du précédent et frère du suivant ;
 Louis Fagon (1680-1744), magistrat et homme politique français, fils du premier et frère du précédent ;
 Yves Fagon (1910-1996), homme politique français ;
 Franck Fagon (1971- ), musicien français.

Odonyme 

 Rue Fagon, à Paris (13e), qui porte le nom de Guy-Crescent Fagon.